św. Alberyk z Cîteaux (zm. 1108) – współzałożyciel zakonu cystersów, opat klasztoru w Cîteaux
 św. Alberyk Crescitelli (1863-1900) – włoski misjonarz, męczennik
 św. Alberyk z Utrechtu (zm. 784) – benedyktyn, biskup Utrechtu